Замок Холт (, ) — руины средневекового замка в Холте, округ Рексем, Уэльс. Замок построен на берегу реки Ди королём Эдуардом I в конце XIII — начале XIV века и служил для контроля за валлийско-английской границей во время валлийских войн. В XVII веке почти вся каменная кладка была вывезена; на сегодняшний день сохранилось только основание фундамента из песчаника.

История 

Замок Холт был основан Эдуардом I рядом с рекой Ди вскоре после вторжения в Северный Уэльс в 1277 году. В 1282 году Эдуард подарил валлийские земли, на которых находился Холт, своему верному сподвижнику Джону де Варенну, 6-му графу Суррею, которому поручил завершить возведение замка. Замок построен из местного песчаника на вершине мыса высотой 12 метров. Пятиугольный по форме замок с башнями на каждом углу имел ступенчатый пандус, ведущий к главным воротам, барбакан, внутренний бейли, потерну и куртину. Был замок был окружён рвом, наполненным водой из реки Ди. К 1311 году замок был закончен, а рядом с ним запланирован город для английских поселенцев.

В 1400 году валлийские войска сожгли город во время восстания Оуайна Глиндура, однако замок не был взят. К XVI веку замок Холт пришёл в упадок. Английский картограф елизаветинской эпохи Джон Норден обследовал замок и отметил, что он был сильно разрушен.

На протяжении большей части Первой гражданской войны в Англии в замке Холт стоял гарнизон роялистов. Он был захвачен парламентариями в 1643 году, но вновь взят роялистами весной 1644 года. После того, как они сдались, тринадцать членов гарнизона Парламента были казнены, а их тела сброшены в ров. В январе 1647 года после 9-месячной осады губернатор роялистов сэр Ричард Ллойд сдал замок Томасу Миттону, командиру осаждающих парламентариев. После сдачи Холта замок Харлех остался единственным оплотом роялистов в Уэльсе, но и он был сдан Миттону в марте того же года. После капитуляции гарнизона роялистов парламентским губернатором Холта был назначен полковник Роджер Поуп. Позже в том же году по распоряжению Парламента замок Холт был разрушен.

Между 1675 и 1683 годами бо́льшая часть каменной кладки замка была вывезена сэром Томасом Гровенором, 3-м баронетом, который использовал её для восстановления своего поместья Итон-холл после гражданской войны.

В XVIII веке от замка Холт осталась часть башни и прямоугольное строение. До нашего времени сохранился лишь фундамент из песчаника. Всё ещё видны некоторые элементы каменной кладки, в том числе задние ворота, контрфорс и фундамент квадратной башни внешних ворот. В 2015 году были завершены обширные реставрационные работы по удалению растительности, установке ступеней и ремонту сохранившейся кладки. Также была проведена серия археологических раскопок на территории замка.

См. также 
 Список замков Уэльса

Примечания

Литература

Ссылки 

 Photos and information on Holt Castle
 Официальный сайт 

Замки Уэльса
Замки, построенные в XIII веке
Руины в Уэльсе